WPC steht als Abkürzung für:

 Wiener Park Club, Tennisverein im Wiener Prater
 Wireless Power Consortium, Entwicklungsgemeinschaft eines Standards zum drahtlosen Laden von Mobilgeräten
 Wood-Plastic-Composite, Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff
  Workingmen’s Party of California, US-amerikanische Partei im 19. Jahrhundert
 World Puzzle Championship (Rätselweltmeisterschaft), siehe World Puzzle Federation
 World Peace Council, siehe Weltfriedensrat

Abkürzung